La main invisible est un concept d'économie
La Main Invisible est aussi le vaisseau du Général Grievous dans l'univers de Star Wars
La Main Invisible est un vaisseau dans le roman Au tréfonds du ciel de Vernor Vinge